River deep – Mountain high (album), album van Ike & Tina Turner
River deep – Mountain high (single), single van Ike & Tina Turner
River deep – Mountain high (the Four Tops), nummer van The Four Tops